Крючково — платформа Красноярской железной дороги в Красноярском крае. Расположена на Транссибирской магистрали, на перегоне Зеледеево — Кача, между платформами Водораздел и Лесная.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Ачинск I — 127, Уяр — 190.

Имеет 2 боковые платформы: одна боковая расположена с северной стороны путей. Вторая платформа расположена с южной стороны путей. Через две боковые платформы проходит наземный пешеходный переход, оснащённый автоматической звуковой и световой сигнализацией — светофорами и динамиками, которые подают сигнал о приближении поезда, и ярко освещён.

Платформа Крючково стала первой пригородной платформой Красноярской железной дороги, на которой появился современный пешеходный переход.

Примечания 

Остановочные пункты Красноярской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Красноярского края